Прасс — фамилия.

 Прасс, Кароль (1907—1996) — польский футболист.
Прасс, Натали (род. 1986) — американская певица и автор песен.
 Прасс, Фернандо (род. 1978) — бразильский футболист, вратарь.
 Прасс, Филипп Михайлович (1909—1965) — советский партийный деятель.